NMDA steht als Abkürzung für:
 N-Methyl-D-Aspartat, ein Aminosäurederivat, siehe NMDA-Rezeptor
 NetWorker Module for Databases and Applications, ein Add-on zur Softwarelösung EMC NetWorker

NMDA